Основная статья — .
Ниже представлен список горных вершин США, имеющих абсолютную высоту более 4000 метров и относительную высоту более 500 метров. В США имеется ещё несколько точек с абсолютной высотой более 4000 метров над уровнем моря, но их относительная высота менее 500 метров, поэтому назвать их «горными вершинами» сложно и поэтому в данный список они не включены. К примеру: в  рядом друг с другом расположены две вершины, Марун-Пик и Норт-Марун-Пик, известные под общим названием . Высота над уровнем моря первой составляет 4317 метров, второй — 4273 метра; относительные же высоты этих гор — 712 и 71 метр, соответственно, поэтому Марун-Пик включена в нижеследующий список, а её соседка — нет.

В приведённом списке имеется единственная горная вершина высотой более 6000 метров над уровнем моря, три вершины имеют высоту от 5000 до 6000 метров, пять — от 4500 до 5000 метров и 95 вершин — от 4000 до 4500 метров.
Из этих 104 вершин 55 находятся в штате Колорадо, 23 на Аляске, 16 в Калифорнии, 5 в Вайоминге, 2 на Гавайях и по одной в штатах Вашингтон, Юта и Нью-Мексико. Пять из этих вершин расположены на границе Аляски (США) и Юкона (Канада), и одна на границе Аляски и Британской Колумбии (Канада).
Десять самых высоких горных вершин США находятся на Аляске<ref>Tallest Mountains in the Continental United States   на сайте easyscienceforkids.com</ref>, двенадцать из тринадцати самых высоких горных вершин страны расположены там же.

Список 
 Сортировка по убыванию абсолютной высоты. Знак равенства = после порядкового номера означает, что горы имеют одинаковую высоту с точностью до 0,1—1 метра.

 См. также 
 
 
  — горная вершина, имеющая высоту более 14 000 футов (4267,2 метров)
 Четырнадцатитысячники Калифорнии

 Примечания 

 Ссылки 
 Горные вершины США  на сайте peakery.com
 Горные вершины США абсолютной высотой выше 4000 м и относительной — выше 500 м  на сайте bivouac.com
 Горные вершины Канады абсолютной высотой выше 4000 м и относительной — выше 500 м  на сайте bivouac.com
 Высшие точки по штатам США  на сайте peakbagger.com
 Высшие точки по провинциям и территориям Канады  на сайте peakbagger.com
 20 самых высоких гор США  на сайте ''geography.about.com

США
 4